Un verdict est la solution d'un procès criminel portant à la fois sur la culpabilité et sur la peine prononcée.

Littérature 

 Le Verdict () est une nouvelle de Franz Kafka, publiée en 1913.
 Verdict est une pièce de théâtre d'Agatha Christie de 1958.

Cinéma et télévision 

 The Verdict est un film américain réalisé par Richard Travers en 1914.
 The Verdict est un film américain réalisé par Albert Russell en 1922.
 The Verdict est un film américain réalisé par Fred Windemere en 1925.
 The Verdict est un film américain réalisé par Don Siegel en 1946.
 Le Verdict () est un film britannique réalisé par Peter Glenville en 1962.
 Verdict est un film franco-italien réalisé par André Cayatte en 1974.
 Le Verdict () est un film américain réalisé par Sidney Lumet en 1982.
 Verdict () est un téléfilm américain réalisé par Tony Richardson en 1986.
 Verdict (Hokm) est un film iranien réalisé par Masud Kimiai en 2005.
 The Verdict est un téléfilm américain réalisé par Mark Piznarski en 2008.
 Le verdict, c'est votre opinion est une émission de télévision québécoise animée par Véronique Cloutier et diffusée depuis 2010 sur la Télévision de Radio-Canada.
  Le Verdict, est un film belge réalisé par Jan Verheyen esorti en 2013.

Homonymie de titre